Каява — финская фамилия. 

Известные носители:
 Каява, Вильо (1909—1998) — финский писатель, поэт, журналист.
 Каява, Людмила Ивановна (род. 1933) — заслуженный учитель школы РСФСР и Карельской АССР.